Landesbranddirektor ist ein Dienstgrad in:
 Deutschland:
 Baden-Württemberg
 Brandenburg
 Berlin
 Hessen
 Sachsen-Anhalt

 Österreich